Csehország
 Víska, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Víska u Jevíčka, település a Svitavyi járásban
 Víska, település a C járásban
 Víska, Březovice településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Víska, Čmelíny településrésze a Dél-plzeňi járásban
 Víska, Chrastava településrésze a Libereci járásban
 Víska, Kněžice településrésze a Jihlavai járásban
 Víska, Kravaře településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Víska, Litovel településrésze a Olomouci járásban
 Víska, Nová Ves településrésze a Strakonicei járásban
 Víska, Sedlec-Prčice településrésze a Příbrami járásban
 Víska, Višňová településrésze a Libereci járásban
 Víska, Vysoký Chlumec településrésze a Příbrami járásban
 Víska, egykori település a Hradiště-i katonai körzetben a Karlovy Vary-i járásban
 Víska pod Lesy, Česká Kamenice településrésze a Děčíni járásban
 Ukrajna
 Viharos vagy Viska (ukránul Вишка), település Kárpátalján, a Nagybereznai járásban